Ptychotis thorei är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Charles Marie Grenier och Dominique Alexandre Godron. Ptychotis thorei ingår i släktet Ptychotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
thorei